Porphyria's Lover (album) - album van de band PenKnifeLoveLife
 Porphyria's Lover (gedicht) - gedicht uit 1836 geschreven door Robert Browning